

Presentación previa 
La pareja australiana formada por Samuel Groth y Matt Reid fueron los campeones defensores, pero Groth decidió no participar en esta edición.

Reid participó junto a su compatriota John-Patrick Smith, pero cayeron derrotados en semifinales ante Dane Propoggia y Jose Rubin Statham. Estos a su vez, fueron derrotados en la final por los ganadores del torneo Marcus Daniell y Jarmere Jenkins.

Cabeza de serie 

 Matt Reid /  John-Patrick Smith (Semifinales)
 Alex Bolt /  Andrew Whittington (Semifinales) 

<li> Dane Propoggia /  Jose Rubin Statham (Final)
<li> Brydan Klein /  Boy Westerhof (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadrado Principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Adelaida 2014